Сваха:

 Сваха (сватья) — женщина, профессионально занимающаяся сватовством, устройством браков, ж. р. от сват.
 Сваха — сакральный термин в индуизме, жертва в пищу богам.
 Сваха — американский телесериал (2003).